UMA est un sigle, qui peut désigner :
Unlicensed Mobile Access
 Union du Maghreb arabe
 Uniform Memory Access
 Union mathématique africaine, une association mathématique africaine
 User-Managed Access, un protocole standard de gestion d'accès basé sur OAuth
 Université de Malaga

uma (en minuscules) est un sigle qui signifie :
 unité de masse atomique

UMa est une abréviation qui signifie : 
 Ursa Major, Ursae Majoris, le nom latin et son génitif de la constellation de la Grande Ourse

Uma
 Umā, dans la mythologie hindoue, est le nom tamoul de Pārvatī
Cheval (馬, Uma) est un film japonais de 1941 réalisé par Kajirō Yamamoto et Akira Kurosawa 
Un prénom porté par Uma Thurman ou Uma Bharti.
 Uma est un genre de lézards de la famille des Phrynosomatidae
 Uma est le premier épisode de la série de bande dessinée Les Éternels. C'est aussi le nom de l'héroïne de cet épisode.